Fossaria alberta är en snäckart som beskrevs av F. C. Baker 1919. Fossaria alberta ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
alberta